Dit is een lijst van planetoïden 121201-121300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 121201 - || 1999 NR41 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121202 - || 1999 NG46 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121203 - || 1999 NB49 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121204 - || 1999 OK2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121205 - || 1999 PG1 || 8 augustus 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 121206 - || 1999 PO3 || 13 augustus 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| 121207 - || 1999 PX3 || 7 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121208 - || 1999 PZ4 || 8 augustus 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 121209 - || 1999 QJ1 || 17 augustus 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121210 - || 1999 QG2 || 25 augustus 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (121211) Nikeshadavis || 1999 RB4 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121212 - || 1999 RP5 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121213 - || 1999 RR6 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121214 - || 1999 RU7 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121215 - || 1999 RA8 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121216 - || 1999 RP9 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121217 - || 1999 RV10 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121218 - || 1999 RJ11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121219 - || 1999 RL11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121220 - || 1999 RK13 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121221 - || 1999 RO13 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121222 - || 1999 RG14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121223 - || 1999 RQ15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121224 - || 1999 RA21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121225 - || 1999 RX27 || 8 september 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 121226 - || 1999 RZ28 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121227 - || 1999 RA29 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121228 - || 1999 RQ29 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121229 - || 1999 RC30 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121230 - || 1999 RH30 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121231 - || 1999 RD31 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (121232) Zerin || 1999 RK35 || 11 september 1999 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 121233 - || 1999 RU36 || 10 september 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 121234 - || 1999 RM37 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121235 - || 1999 RB39 || 13 september 1999 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| (121236) Adrianagutierrez || 1999 RJ39 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (121237) Zachdolch || 1999 RK39 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121238 - || 1999 RM40 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121239 - || 1999 RQ41 || 14 september 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 121240 - || 1999 RG44 || 15 september 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 121241 - || 1999 RW46 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121242 - || 1999 RR48 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121243 - || 1999 RQ50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121244 - || 1999 RE51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121245 - || 1999 RO51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121246 - || 1999 RU55 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121247 - || 1999 RX58 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121248 - || 1999 RR63 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121249 - || 1999 RC65 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121250 - || 1999 RF66 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121251 - || 1999 RO71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121252 - || 1999 RS71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121253 - || 1999 RW71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121254 - || 1999 RK76 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121255 - || 1999 RM83 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121256 - || 1999 RL85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121257 - || 1999 RQ91 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121258 - || 1999 RL94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121259 - || 1999 RC95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121260 - || 1999 RR96 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121261 - || 1999 RY97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121262 - || 1999 RE98 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121263 - || 1999 RO98 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121264 - || 1999 RP105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121265 - || 1999 RT106 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121266 - || 1999 RU106 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121267 - || 1999 RX106 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121268 - || 1999 RD108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121269 - || 1999 RK108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121270 - || 1999 RT113 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121271 - || 1999 RD114 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121272 - || 1999 RB115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121273 - || 1999 RN118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121274 - || 1999 RM124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121275 - || 1999 RC126 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121276 - || 1999 RJ136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121277 - || 1999 RX136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121278 - || 1999 RH142 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121279 - || 1999 RQ143 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121280 - || 1999 RY143 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121281 - || 1999 RW148 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121282 - || 1999 RC153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121283 - || 1999 RE153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121284 - || 1999 RQ157 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121285 - || 1999 RB161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121286 - || 1999 RG161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121287 - || 1999 RU164 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121288 - || 1999 RT171 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121289 - || 1999 RS174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121290 - || 1999 RK176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121291 - || 1999 RN176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121292 - || 1999 RR180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121293 - || 1999 RL182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121294 - || 1999 RW182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121295 - || 1999 RW185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121296 - || 1999 RH193 || 13 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121297 - || 1999 RU195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121298 - || 1999 RK198 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121299 - || 1999 RL202 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121300 - || 1999 RM202 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten